San Pedro de Bolpebra, een plaats in Bolivia
Bolpebra (gemeente), een gemeente in Bolivia